Bohemund IV. ist der Name folgender Personen:

Bohemund IV. (Antiochia) (der Einäugige; † 1233), Fürst von Antiochia
Bohemund IV. (Tripolis) (1261–1287), Graf von Tripolis